В амглоязычных странах насчитывается 3 округа с названием Уоллис ():
Австралия

 округ '''''' — штат Новый Южный Уэльс
Новая Зеландия
 округ '''''' — некогда существовавший округ в Новой Зеландии
США
 округ '''Уоллис''' — штат Канзас